Protodrilus mirabilis är en ringmaskart som beskrevs av Voldemar Czerniavsky 1881. Protodrilus mirabilis ingår i släktet Protodrilus och familjen Protodrilidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
mirabilis